Whatever It May Take — другий студійний альбом німецької металкор-групи Heaven Shall Burn. Альбом було випущено у 2002 році лейблом Lifeforce Records. У 2007 році Heaven Shall Burn випустили перезаписану версію альбому, котра містить частково інші пісні.

Композиції

Усі пісні написав Маік Вейхерт, крім пісні «Casa de Caboclo», яку написала бразильянська група Point Of No Return.

Оригінальна версія

«Intro» — 0:49	
«Behind a Wall of Silence» — 3:42
«The Worlds in Me» — 4:21
«The Martyrs' Blood» — 4:16
«It Burns Within» — 4:28
«Implore the Darken Sky» — 5:08
«The Few Upright» — 2:16
«Whatever It May Take» — 3:44
«Ecowar» — 3:22
«Naked Among Wolves» — 4:15
«The Fire» — 4:11
«Casa de Caboclo (кавер Point Of No Return)» — 2:45
«Implore the Darken Sky (Classic Version)» — 5:08

Версія 2007 року

«The Few Upright» — 2:17
«Behind a Wall of Silence» — 3:42
«The Fire» — 4:11
«Naked Among Wolves» — 4:17
«The Martyr's Blood» — 4:15
«The Worlds In Me» — 4:20
«Implore the Darken Sky» — 5:07
«Ecowar» — 2:59
«It Burns Within» — 4:28
«Whatever it May Take» — 3:44
«io» — 2:01
«Casa de Caboclo (Point Of No Return Cover)» — 2:47
«Implore the Darken Sky (Classic Version)» — 5:07

Персонал

Маркус Бішофф — вокаліст
Маік Вейхерт — гітарист, вокаліст
Патрік Шлейцер — гітарист
Ерік Бішофф — басист
Маттіас Воігт — барабанщик

Музичні альбоми 2002
Альбоми Heaven Shall Burn